Појам Фридрих Швапски може да се односи на:

 Фридрих II Швапски, војвода Швабије
 Фридрих VI Швапски, војвода Швабије
 Фридрих V Швапски, војвода Швабије
 Фридрих II, цар Светог римског царства